Дэвид Пеймер (; , Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр ТВ.

Биография 
Дэвид родился 30 августа 1954 года в семье музыканта и бывшего бизнесмена Марвина и его жены Сильвии, работавшей в сфере турбизнеса. Семья матери актёра во время Второй мировой сбежала из Бельгии. Родители Пеймера, имевшие традиционное еврейское воспитание, настаивали, чтобы юный Дэвид пошёл учиться на врача или юриста. Но Дэвид с раннего детства мечтал быть актёром. Когда отец оставил бизнес и решил заняться музыкой, это лишь больше укрепило Пеймера-младшего в его устремлениях. 

Он закончил Мичиганский университет, получив статус бакалавра искусств. Учился в Институте Ли Страсберга в Профессиональной Школе Исполнительных видов искусства (Professional Performing Arts School).

Карьеру в кино Дэвид Пеймер начал в 1979 году с криминальной комедии Артура Хиллера «Свояки». Снялся более чем в 90 фильмах и телесериалах. Номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в дебютной ленте Билли Кристала «Мистер субботний вечер» и на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме на ТВ в телефильме «Преступление века».

Личная жизнь 
Женат на Лиз Джордж. У пары двое детей.

Избранная фильмография

Ссылки